Абу Мухаммад — кунья, означающая «отец Мухаммада».
 Абу Мухаммад Сабит аль-Бунани (ум. 745) — мусульманский аскет, прославившийся мудрыми речениями и любовью к поклонению.
 Абу Мухаммад Сулейман аль-Амаш (680—765) — мусульманский учёный поколения табиин, известный хадисовед (мухаддис) и чтец Корана (кари).
 Абу Мухаммад Муса аль-Хади (764—786) — багдадский халиф из династии Аббасидов.
 Абу Мухаммад Абд аль-Малик (Ибн Хишам) (ум. 834) — арабский учёный из Басры.
 Абу Мухаммад Абдуллах ад-Дарими (797—868) — знаток хадисов, имам, хафиз, шейх аль-ислам.
 Абу Мухаммад Абдуллах ибн Кутайба (828—889) — исламский богослов, известный толкователь Корана, хадисовед, факих, философ, историк, литератор, языковед.
 Абу Мухаммад Сахл ат-Тустари (818—896) — персидский богослов раннего суфизма.
 Абу Мухаммад Абдуллах ибн Мухаммад (ум. 912) — эмир Кордовы (888—912), сын Мухаммада I, брат аль-Мунзира, представитель династии Омейядов.
 Убайдаллах аль-Махди (873—934) — основатель Фатимидского халифата, имам исмаилитов.
 Абу Мухаммад Саййид Али Акбар (856—950) — мусульманский святой, сын Мухаммада аль-Аскари.
 Абу Мухаммад аль-Хасан ар-Рамахурмузи (ум. 971) — мухаддис, хафиз, кади, поэт, автор книги «аль-Мухаддис аль-Фасыль бейна ар-Рави уал-Уа’и».
 Абу Мухаммад Али ибн Хазм (994—1064) — андалусский теолог, полемист и факих, представитель захиритского мазхаба, поэт и историк.
 Абу Мухаммад аль-Багави (1041 или 1044—1122) — шейх-уль-ислам, «оживитель сунны», автор таких трудов, как «Шарх ас-Сунна», «Маалим ат-Танзиль» и «Масабих ас-Сунна».
 Абу Мухаммад Айман аз-Завахири (род. 1951) — террорист, лидер Аль-Каиды, исламский теолог, врач, писатель.
 Абу Мухаммад Али ад-Дагистани (Кебеков) (1972—2015) — 2-й амир самопровозглашённого государства Кавказский эмират (с 18 марта 2014 года), преемник Доку Умарова.
  — иордано-палестинский писатель.